Le terme « Jessica » peut correspondre à :
 Jessica, prénom d'origine hébraïque ;

Art et culture 
 , tableau de Dennis Miller Bunker réalisé en 1890 ;
 Jessica, film franco-italien de Jean Negulesco et  sorti en 1962 ;
 , nouvelle de Bryce Courtenay parue en 1998 ;
 Jessica l'insoumise, téléfilm australien de Peter Andrikidis diffusé en 2004 ;
 Jessica (Glitter), neuvième épisode de la saison 6 de How I Met Your Mother diffusé en 2010 ;
 Jessica Forever, film français de Caroline Poggi et Jonathan Vinel sorti en 2019.

Musique

Albums 
 , de Gerald Wilson, 1983 ;
 , un album de 1998 de la chanteuse suédoise  ;

Morceau 
 , une chanson de the Allman Brothers Band, 1973 ;
 , une chanson de Elliot Minor, 2007 ;
 Jessica, un single de Dir En Grey de l'album Kisou, 2001 ;
 Jessica, une chanson de Adam Green ;
 Jessica, une chanson de Down with Webster ;
 Jessica, une chanson de Herbie Hancock de l'album Fat Albert Rotunda ;
 Jessica, une chanson de Major Lazer de l'album Free the Universe ;
 Jessica, une chanson de The Beau Brummels de l'album  ;
 Jessica, une chanson de Seals and Crofts de l'album  ;
 Jessica, une chanson de  ;
 Jessica, une chanson de Regina Spektor ;

Divers 
 JESSICA (), programme européen faisant partie de la politique régionale (Banque européenne d'investissement);
 , un genre d'araignées.

Voir aussi 
 , une loi de l'État de Floride ;
 , une musicienne née 1975 ;
 , une espèce de mollusques.